El término batalla de Gamonal puede referirse a dos enfrentamientos bélicos distintos:

Batalla de Gamonal (1808), entre España y el Primer Imperio Francés.
Batalla de Gamonal (1820), entre el Ejército de la provincia de Santa Fe y el de la provincia de Buenos Aires.